L'ABN AMRO World Tennis Tournament 1982 è stato un torneo di tennis giocato sul sintetico indoor. 
È stata la 9ª edizione del ABN AMRO World Tennis Tournament, 
che fa parte del Volvo Grand Prix 1982.
Si è giocato all'Ahoy Rotterdam indoor sporting arena di Rotterdam in Olanda Meridionale, 
dal 13 al 21 marzo 1982.

Campioni

Singolare 

 Guillermo Vilas ha battuto in finale  Jimmy Connors, 0–6, 6–2, 6–4

Doppio

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart hanno battuto in finale  Fritz Buehning /  Kevin Curren, 7–5, 6–2

Collegamenti esterni